U 421 oder U-421 bzw. U421 steht für:

 U 421, eine Verkaufsbezeichnung des Unimog 421.
 U 421 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine, Indienststellung am 13. Januar 1943, am 29. April 1944 versenkt.
 U 421, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.   

U421